A Wikiversidade em inglês () é a versão em inglês do projeto wiki, Wikiversidade. É a maior dentre as 10 independentes de domínio. Possui 73 639 páginas e dentre elas, 10 275 são consideradas "boas", 427 566 edições, 22 administradores, 117 534 usuários e 7 706 imagens em 26 de abril de 2009.

Ligações externas 
 Página principal da Wikiversidade em inglês

Wikiversidade